Stemmern ist die Bezeichnung von

 Stemmern (Loiching), eines Ortsteils der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stemmern (Sülzetal), eines Ortsteils der Gemeinde Sülzetal, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Stemmern (Wüstung), einer wüst gewordenen Ortschaft westlich von Magdeburg